Лонжве́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Виллерсексель. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70307.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Безансона, в 23 км к востоку от Везуля.

На западе коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 114 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 69 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 48 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 48 активных жителей работали 46 человек (25 мужчин и 21 женщина), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 21 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона